Manila es la capital de Filipinas.

Manila también puede referirse a:

Lugares 
Filipinas
 Gran Manila, aglomerado urbano alrededor de la ciudad de Manila.
 Bahía de Manila, amplia bahía localizada en la costa suroccidental de la isla filipina de Luzón.

Estados Unidos

 Manila (Arkansas), ciudad en el condado de Misisipi, Arkansas.
 Manila (California), lugar designado por el censo en el condado de Humboldt , California.
 Manila (Utah), pequeña localidad junto a la frontera norte del condado de Daggett, Utah, justo la sur de la frontera con Wyoming.

Agricultura 

 Mango Carabao, también llamado Manila, una variedad filipina de mango.
 Mango Manila, una variedad mexicana de mango derivada del anterior.

Deporte 
 Manila Lions FC, equipo de fútbol de Filipinas.

Empresas 
 Spirit of Manila Airlines, aerolínea de bajo coste con base en Roxas Sea Front Garden en Pasay City, Filipinas.

Establecimientos educativos 
 Universidad Ateneo de Manila, universidad filipina
 Universidad de la Ciudad de Manila, universidad filipina.
 Universidad de La Salle–Manila, universidad filipina.

Historia 
 Batalla de Manila (1945), durante la Segunda Guerra Mundial.
 Galeón de Manila, nombre con el que se conocían las naves españolas que cruzaban el océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila (Filipinas) y los puertos de Nueva España (hoy México).
 Masacre de Manila, atrocidades cometidas en la ciudad de Manila en febrero de 1945 contra civiles.
 Ocupación británica de Manila, entre 1762 y 1764.
 Real Audiencia de Manila, el más alto tribunal de la Corona española en sus territorios asiáticos de Filipinas y China.

Indumentaria 
 Mantón de Manila, complemento de vestir femenino, muy popular en España, asociado generalmente a las bailarinas de flamenco.

Prensa escrita 
 Diario de Manila, periódico escrito en español desaparecido distribuido en Filipinas.

Religión 
 Arquidiócesis de Manila, la más antigua de las diócesis filipinas.
 Templo de Manila, de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en la Ciudad Quezon, al norte de la región metropolitana de Manila.

Tratados 
 Acuerdo de Manila, el 31 de julio de 1963 entre Filipinas, Federación Malaya e Indonesia.
 Declaración de Manila, realizada por la Conferencia Mundial del Turismo, en Manila, Filipinas en 1980.